Льюнг:

 Льюнг (, ) — ошибочное написание китайской (кантонской) фамилии Лён. Известные носители:
 Льюнг, Кэти (род. 1987) — британская актриса, исполнительница роли Чжоу Чанг в фильмах о Гарри Поттере.

 Шведская фамилия (Ljung):
 Льюнг, Ким (род. 1971) — музыкант из Тёнсберга, Норвегия.